Die Afrikanischen Meisterschaften im Bahnradsport 2023 (2023 African Continental Track Cycling Championships) fanden vom 5. bis 9. März 2023 im Cairo International Velodrome in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt.

Beteiligung 
An den Meisterschaften beteiligten sich neun afrikanische Nationen, und zwar Ägypten, Algerien, Benin, Burundi, die Elfenbeinküste, Guinea, Nigeria, Südafrika und der Sudan. Zusammen mit den Elite-Wettkämpfen wurden auch die Afrika-Meisterschaften der Junioren ausgefahren, an denen sich allerdings nur Ägypten, Nigeria und Südafrika beteiligten, wobei 19 der 22 Titel an Südafrika gingen.

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Ausscheidungsfahren

Omnium

Madison

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel enthält die oben aufgeführten Ergebnisse der Elite.

Siehe auch 
 Afrikanische Meisterschaften im Straßenradsport 2023

Weblinks 
 Resultate auf uci.org

2023
Radsportveranstaltung 2023
Radsportwettbewerb in Ägypten
Sportveranstaltung in Kairo
Bahnradsport-Wettbewerb